Национален отбор по волейбол на Полша може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Полша
 Женски национален отбор по волейбол на Полша